Iso-Korppi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Korppi (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Iso-Korppi (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Iso-Korppi (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar